101 se poate referi la:
 101 (număr)
 anul 101
 anul 101 î.Hr.
 101, albumul formației Depeche Mode
 „Kilometrul 101” — interdicție aplicată anumitor categorii de persoane condamnate de justiția sovietică, care, după eliberare, nu aveau voie să se apropie la mai mult de 100 km de principalele centre urbane. A fost considerată o formă de exil intern „ușor”.
 Războiul de Yom Kipur dintre Israel și Egipt (6-26 octombrie 1973) s-a încheiat prin armistițiul semnat la Kilometrul 101